Stigmatella — рід грибів родини Roccellaceae. Назва вперше опублікована 1861 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Stigmatella відносять 3 офіційно визнані види:
 Stigmatella aurantiaca
 Stigmatella circumscripta
 Stigmatella pubescens

Примітки

Джерела 
 Mudd, W. 1861. A manual of British lichens.  - P.252

Роди грибів